Tomescu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantina Tomescu (* 1970), rumänische Langstreckenläuferin, siehe Constantina Diță
 Traian Tomescu (1920–2006), rumänischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär